Джозеф Робинетт «Бо» Байден III (; 3 февраля 1969 года, Уилмингтон, Делавэр — 30 мая 2015 года, Бетесда, Мэриленд) — американский юрист, государственный служащий и политик-демократ, сын 46-го президента США Джо Байдена. С 2007 по 2015 годы занимал должность генерального прокурора штата Делавэр (в период с 1973 по 2009 годы Джо Байден, отец Бо Байдена, являлся сенатором от штата Делавэр).

Биография 
Бо Байден был старшим ребёнком политика Джо Байдена и его первой жены Нейлии Хантер. В 1972 году его мать и младшая сестра погибли в автомобильной аварии. Он и его младший брат Хантер выжили, но Бо был серьёзно ранен.

Изучал право в Пенсильванском университете и Юридическом колледже Сиракузского университета. С 1995 по 2004 годы работал юристом в Министерстве юстиции США. В 2004 году Байден стал партнером юридической фирмы Bifferato, Gentilotti, Biden & Balick. Кроме того, он был временным консультантом в управлении развития политики и обвинителем в офисе прокурора США.

Байден был женат с 2003 года, имел дочь и сына.

В 2006 году он был избран генеральным прокурором штата Делавэр, вступил в должность в январе 2007 года. Покинул пост в 2015 году.

Был членом Национальной гвардии штата Делавэр с 2003 года, в 2008—2009 годах служил в Ираке. На момент смерти имел звание майора.

30 мая 2015 года Бо Байден умер от опухоли головного мозга (глиобластомы). 6 июня 2015 года в римско-католической церкви Святого Антония (Уилмингтон) прошло прощание. Похоронен на кладбище Святого Джозефа в Гринвилле.

Примечания

Ссылки 
 
 Former Biden advisor picked as Senate replacement 

Умершие от опухоли мозга
Выпускники Академии Архимира
Выпускники Пенсильванского университета
Выпускники Юридического колледжа Сиракузского университета
Генеральные прокуроры Делавэра
Члены Демократической партии США
Дети Джо Байдена
Дети вице-президентов США